Кубок Надежды 2014 — второй и последний розыгрыш Кубка Надежды, организованный Континентальной хоккейной лигой. Время проведения турнира — с 7 марта по 6 апреля 2014 года.

Турнир 

Примечания: 
* «Спартак» отказался от участия в Кубке Надежды 2014 в связи с отсутствием у клуба финансовых возможностей для этого.** В одном из матчей серии зафиксирована ничья.

Индивидуальные награды 
 Лучший вратарь — Мэтт Далтон («Нефтехимик»)
 Лучший защитник — Никита Пивцакин («Авангард»)
 Лучший нападающий — Александр Пережогин («Авангард»)

Примечания

Ссылки 
 Положение о проведении Кубка Надежды 2014

КХЛ в сезоне 2013/2014
Кубок Надежды